Ла Хаулиља има више значења:

 Ла Хаулиља (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хаулиља (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хаулиља (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику